Éloi Charles Balathier de Bragelonne (1771-1830), général français ;
 Adolphe de Balathier-Bragelonne (1811-1888), journaliste français.